XCO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Colac (Australia)
 xco – codice ISO 639-3 della lingua corasmia
 XCO – sigla del cross country, disciplina della mountain bike